Кубок Кіпру з футболу 2002–2003 — 61-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул вдруге поспіль здобув Анортосіс.

Календар

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня/13 листопада 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня/14 листопада 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня/13 листопада 2002

|}

Груповий турнір

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/15 квітня 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/16 квітня 2003

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 квітня/7 травня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Кіпру на rsssf  

2002–2003
Кіпр
Кіпр
2002 на Кіпрі
2003 на Кіпрі